Kobyla steht für:

 Kobyla (Böhmischer Karst), Berg im Böhmischen Karst
 Kobyla (Schlesische Beskiden), Berg in den Schlesischen Beskiden
 Kobyla (Riesengebirge), 897 m hoher Berg im tschechischen Teil des Riesengebirges, nördlich von Jestřabí v Krkonoších im Okres Semily, Liberecký kraj
 Kobyla, deutscher Namen des Ortes Kobylé in Tschechien
 Andrei Kobyla, Ahnherr der Zarendynastie Romanow